Terra Mater steht für:

 Terra Mater, anderer Name für Tellus, Gottheit der mütterlichen Erde
 Terra Mater (Filmreihe), österreichische Filmreihe
 Terra Mater Magazin, österreichische Zeitschrift
 Terra Mater Factual Studios, österreichisches Produktionsunternehmen